Вакацуки:

 Вакацуки — японский эскадренный миноносец времён Второй Мировой войны типа «Акидзуки».
 Вакацуки Рэйдзиро (1866—1949) — политический и государственный деятель.